За остала значења погледајте Нано (вишезначна одредница)

Нано (nano; симбол n) је префикс у СИ систему јединица који означава фактор од 10-9. Често се користи као префикс за јединице времена и дужине, на које се наилази у електронским и компјутерским системима, као нпр. 30 наносекунди (симбол ns) и 100 нанометара (nm).

Потврђен је 1960. године и долази из грчког νανος, што значи патуљак.

Види још 
 Нанобактерија
 Нанопланктон
 Нанотехнологија

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси

simple:Nano-